Hagendorf ist

ein Ortsname:
 Hagendorf (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Hagendorf (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hagendorf (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

 Hagendorf (Gemeinde Fallbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich

ein Familienname:
 Peter Hagendorf, Söldner des Dreißigjährigen Krieges

Siehe auch:
 Hägendorf
 Hakendorf
 Hagendorff